Louise Justine Delbos – violinista e compositrice francese
 Victor Delbos – filosofo e storico della filosofia francese
 Yvon Delbos – politico francese